Jango (Pakistan) - Dorp in Pakistan
 Jango (boek) - boek geschreven door William Nicholson
 Jango (tv serie) - Britse TV-serie uit 1961
 Jango (website) - commerciële website voor radio-internet en networking
 Jango (band) - muziekgroep uit Los Angeles

 Jango Edwards - Amerikaanse clown
 João Goulart - Braziliaanse politicus met de bijnaam "Jango"
 Jango (film) - Braziliaanse documentaire over Goulart